Il singolare maschile del torneo di tennis AEGON Nottingham Challenge 2013, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Steve Johnson che ha battuto in finale 7–5, 7–5 Ruben Bemelmans.

Grega Žemlja era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato all'AEGON Championships 2013.

Teste di serie

  Alex Bogomolov, Jr. (Primo turno, ritiro)
  Martín Alund (primo turno)
  Vasek Pospisil (secondo turno)
  Tim Smyczek (primo turno)

  Jack Sock (secondo turno)
  Illja Marčenko (quarti di finale)
  Matthew Ebden (secondo turno)
  Gō Soeda (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

AEGON Nottingham Challenge 2013
ATP Challenger Tour 2013